Число Фёдорова () — название двух критериев подобия:

 Число Фёдорова в теории сушки 
 Число Фёдорова в гидродинамике 

Критерии подобия